Neerlands Hoop in Bange Dagen, een Nederlandse cabaretgroep
 Neerlands Hoop (cabaretprijs)